Gisclard peut désigner :
 Albert Gisclard (1844-1909), polytechnicien français ;
 Jean Gisclard (1798-1871), homme politique français ;
 Stéphane Gisclard (1966-), peintre français ;
 Yvonne Gisclard-Cau (1902-1990), sculptrice française.